Торкунов — русская фамилия.

 Торкунов, Анатолий Васильевич (род. 1950) — российский дипломат, историк, кореевед и политолог, ректор МГИМО.
 Торкунов, Семён Андрианович (1905—1974) — генерал-лейтенант.